U-51 – niemiecki okręt podwodny typu U-51 z okresu I wojny światowej
 U-51 – nieukończony austro-węgierski okręt podwodny typu U-50 z okresu I wojny światowej
 U-51 – niemiecki okręt podwodny typu VIIB z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Zobacz też 
 UB-51 – niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej
 UC-51 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich